Czarnia est le nom :

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Mazovie
dans le powiat d'Ostrołęka
 la gmina de Czarnia, 
 le village de Czarnia, chef-lieu de cette gmina
 le village de Czarnia, dans la gmina de Kadzidło

Lieu fictif 

 Czarnia, planète natale de Lobo dans l'univers DC Comics.